Schollenried steht für:

 Schollenried (Regen), ein Gemeindeteil der Stadt Regen in Niederbayern

Schollenried ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst-Moritz Werndl-Schollenried (1893–1989), deutscher Landschaftsmaler, Vertreter der Münchner Schule